Гарріс (округ, Джорджія)
 Гарріс (округ, Техас)